Luis Aponte Martínez, Puerto Ricaans kardinaal
 Luis Cembranos Martínez, Spaans voetballer
 Luis Eduardo Martínez, Costa Ricaans voetballer
 Luis Enrique Martínez, Colombiaans voetballer
 Luis Enrique Martínez García, Spaans voetballer